Жертва насильства, агресії, нещасного випадку, тобто позбавлений життя внаслідок цих явищ.

Походження 

Постраждалим є той, кому завдано шкоди (без позбавлення життя).

Звідси походить термін жертвопринесення.

Див. також 
 Самопожертва
 Вбивство
 Віктимність

Примітки

Джерела 
 Жертва — академічний тлумачний словник української мови

Посилання 
 Жертва злочину  // 
Жертва  // 
Жертви
Обряди і ритуали‎